Buscarini puede hacer referencia a:

Armando Buscarini, poeta español.
Juan Pablo Buscarini, cineasta argentino.
Marco Buscarini, jugador de rugby italiano.